Masters (angl. mistři) může znamenat: 

sportovní soutěže
 Masters (snooker), soutěže ve snookeru
 Masters (šipky), šipkařský turnaj
 ATP Tour Masters 1000, série tenisových turnajů
 Canada Masters
 Cincinnati Masters
 Indian Wells Masters
 Miami Masters
 Monte-Carlo Masters
 Paris Masters
 Rome Masters
 Shanghai Masters
 Masters Tournament, grandslamový golfový turnaj
 soutěže a turnaje v dalších sportech

jiné soutěže
 American Masters, televizní pořad americké stanice PBS
 Masters of Rock, rockový festival ve Vizovicích

příjmení
 Edgar Lee Masters (1868–1950), americký básník, spisovatel a právník
 William Masters (1915–2001), americký gynekolog a sexuolog